Fetz ist der Familienname folgender Personen: 

 Andreas Fetz (1832–1899), österreichischer Politiker und Advokat
 Anita Fetz (* 1957), Schweizer Politikerin (SP)
 August Fetz (1877–?), deutscher Pädagoge und Schriftsteller 
 Bernhard Fetz (* 1963), österreichischer Germanist und Publizist
 Daniel Fetz (* 1984), österreichischer Wakeboardfahrer
 Eberhard Fetz (* 1940), deutschstämmiger US-amerikanischer Neurophysiologe
 Friedrich Fetz (1927–2013), österreichischer Sportler, Sportwissenschaftler und Biomechaniker
 Helmuth Fetz (1928–2010), österreichischer Landschafts- und Porträtmaler
 Jakob Fetz (1905–1946), deutscher KPD-Funktionär und KZ-Häftling
 Leopold Fetz (1915–2012), österreichischer Maler, Illustrator und Grafiker
 Reto Luzius Fetz (* 1942), Schweizer Philosophieprofessor

Fetz ist Namensbestandteil von
 Fetz Domino, Gospelchor aus Karlsruhe